Альберт Кершер (29.03.1916 — 12.06.2011, Ингольштадт) — немецкий танкист, ас Панцерваффе. Служил командиром танка  Тигр в 502-м батальоне тяжелых танков (с января 1945  — 511-й тяжелый батальон ()). Получил известность во время боев в Эстонии летом 1944 года. Совместно с другим известным асом   Отто Кариусом задержал продвижение советских танковых частей в районе Нарвы.

Биография 
Родился 29 марта 1916 года в Баварии. Во время Второй мировой войны принимал участие в боях на Восточном фронте. Незадолго до окончания войны во время боев в Восточной Пруссии был ранен и отправлен в тыл. После капитуляции Германии попал в плен к англичанам.

В 1956 году был зачислен в Бундесвер; в 1969 году вышел в отставку в звании старшего прапорщика. Умер 12 июня 2011 года в Ингольштадте, Бавария.

Выдающиеся боевые эпизоды

Малинова 

22 июля  1944 года два взвода «Тигров»  под командованием лейтенанта Ниенштедта, были размещены в пригороде Даугавпилса, на возможном направлении наступления советских танковых сил. Два танка под командованием Кершера и Отто Кариуса отправились на разведку в село Малинова где предполагалось состредоточение советских танков, остальные шесть «Тигров» остались на исходной позиции. План заключался в том, чтобы выманить советские танки под огонь «Тигров», находившихся в засаде. Обнаружив в селе советскую штурмовую колонну, Кершер и Карриус вступили в бой и, пользуясь фактором внезапности, за 20 минут уничтожили 17 танков: 7 Т-34 и 10 ИС.

Оборона Пилау 

Во время боев в Восточной Пруссии  13 апреля 1945 года, два «Тигра» из Schwere Panzer-Abteilung 511, одним из которых командовал Кершер, уничтожили колонну  из примерно 50 советских танков. 21 и 22 апреля группа Кершера в составе одного Tiger 2, одного  Panzer IV и двух САУ Hetzers, отразила атаку советских танков на Пиллау, тем самым дав возможность эвакуировать из города тысячи раненых и гражданских.

Награды 
 Железный крест
 Медаль Железного Креста II степени 1939 г.
 Медаль Железного Креста первой степени 1939 г.
 Танковый значок
 Серебряный Танковый значок
 Знак за уничтожение 50 танков
 Знак за уничтожение 75 танков
 Знак за уничтожение 100 танков -(15 февраля 1945 г.)
 Медаль «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42» 
 Рыцарский крест Железного креста (23 октября 1944 г.)

Примечания

Комментарии

Сноски

Источники 
 Fellgiebel, Walther-Peer (2000) (German). Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939–1945 – Die Inhaber der höchsten Auszeichnung des Zweiten Weltkrieges aller Wehrmachtteile [The Bearers of the Knight's Cross of the Iron Cross 1939–1945 — The Owners of the Highest Award of the Second World War of all Wehrmacht Branches]. Friedberg, Germany: Podzun-Pallas. ISBN 978-3-7909-0284-6
 Scherzer, Veit (2007) (German). Die Ritterkreuzträger 1939–1945 Die Inhaber des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939 von Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine, Waffen-SS, Volkssturm sowie mit Deutschland verbündeter Streitkräfte nach den Unterlagen des Bundesarchives [The Knight's Cross Bearers 1939–1945 The Holders of the Knight's Cross of the Iron Cross 1939 by Army, Air Force, Navy, Waffen-SS, Volkssturm and Allied Forces with Germany According to the Documents of the Federal Archives]. Jena, Germany: Scherzers Miltaer-Verlag. ISBN 978-3-938845-17-2

Ссылки 
 Lexikon der wehrmacht   
 Tigers In Malinova Eastern Front 1944 

Умершие в Ингольштадте
Родившиеся в Баварии
Кавалеры Рыцарского креста Железного креста